Chronica – opera dello storico romano Sulpicio Severo
 Chronica – opera di Guillaume de Puylaurens (XIII secolo) sulla crociata contro gli albigesi
 Chronica gallica – opera latina tardo-imperiale

Pagine correlate
Cronaca
Cronica
Chronicon